Карлу́ччи () — фамилия итальянского происхождения. Известные носители:

 Карлуччи, Уильям (род. 1967) — американский гребец.
 Карлуччи, Фрэнк (1930—2018) — американский государственный и политический деятель.